La Coppa di Grecia 1998-1999 è la 24ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile. È stata vinta dal PAOK Salonicco allenato da Kōstas Flevarakīs.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della A1 Ethniki 1998-1999 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Fase B

Ajax Evosmou, MENT BC Vassilakis, K.A.O. Dramas, Ionikos Neas Filadelfeias, M.A.S. Mantoulidīs, Papagou, Arīs, Iraklio, Near East, Paniōnios e Sporting Atene ammessi direttamente al turno successivo

Fase C

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 1998-1999

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile